Jacareí
Associação Esportiva Jacareí Rugby
Jacareí Atlético Clube
Viaduto Jacareí - um viaduto na cidade brasileira de São Paulo

Desambiguações de topônimos